Welsh Open 2008 byl bodovaný snookerový turnaj. Hrál se ve dnech 11.-17. února v Newport Centre ve městě Newport a zahrnoval top 32 hráčů plus 16 kvalifikantů. Titul z roku 2007 obhajoval Neil Robertson.

Vyřazovací turnajový pavouk

Nejvyšší breaky 
  Ronnie O'Sullivan 143, 135, 113, 108, 105, 101
  Marcus Campbell 134
  Ken Doherty 133
  Joe Perry 132, 115, 108, 107
  Stephen Hendry 130, 124
  Shaun Murphy 129, 108, 105
  John Higgins 125, 114
  Judd Trump 123, 112
  Stuart Bingham 123
  Ding Junhui 115
  Mark Selby 114, 107, 101
  Mark J. Williams 114, 100
  Michael Judge 112
  Stephen Maguire 109
  Jamie Cope 107
  Andrew Higginson 107
  Allister Carter 105, 102
  Dave Harold 103
  Rod Lawler 102
  Marco Fu 101
  Anthony Hamilton 100
  Neil Robertson 100

Související články 
 Welsh Open
 Snooker

Externí odkazy 
 Live výsledky Walsh Open 2008

Snooker v roce 2008
Snooker ve Spojeném království
Sportovní události ve Walesu
Newport
Sport ve Spojeném království v roce 2008